

Cinema 
Grass Roots  – film del 1992 diretto da Jerry London
Grassroots  – film del 2012 diretto da Stephen Gyllenhaal

Musica 
The Grass Roots  – gruppo musicale rock statunitense
 Grass Roots  – album di Andrew Hill del 1968
Grass Roots  – album degli Atban Klann del 1992
Grassroots  – album dei 311 del 1994
 Grass Roots  – album di Panjabi MC del 1996
 Grassroots EP  – EP di Tricky del 1996

Televisione 
Grass Roots  – serie televisiva australiana trasmessa dal 2000 al 2003

Altro 
Grassroots  – marchio di Estée Lauder Companies